Música
 Cage (rapper), cantor estadunidense
 Cage9, banda estadunidense

Cinema
 Cage (filme), com Lou Ferrigno (1989)
Cage II (1994), sequência do filme de 1989

Geografia
 Cage (Nambuangongo), comuna em Angola